Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Мартіна Хінгіс і Марі П'єрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
French Open, жінки, парний розряд
2000 у жіночому тенісі
2000 у французькому спорті